Jira steht für:

 Jira (Software), webbasiertes Anwendungsprogramm für Fehlerverwaltung, Problembehandlung und Projektmanagement

JIRA steht für:

 Japan Industrial Robot Association, ehemaliger Name der Japan Robot Association

Jira oder Jíra ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Jíra (1929–2005), tschechischer Maler, Grafiker und Illustrator
 Milan Jira (1935–2016), tschechischer Komponist
 Reinhard Jira (* 1929), deutscher Chemiker
 Stanislav Jíra (* 2000), tschechischer Sprinter
 Václav Jíra (1921–1992), tschechischer Fußballspieler, -trainer und -funktionär

JIRA